Gymnoderma är ett släkte av lavar. Gymnoderma ingår i familjen Cladoniaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gymnoderma